Salomée est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Salomée est un prénom féminin, une variante du prénom Salomé.

Salomée peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Salomée (†1268), princesse à la cour de Pologne, puis religieuse clarisse, fêtée le 17 novembre.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Salomée de Hohenzollern (°1488 - †1548), une des six enfants de  de Hohenzollern.
 Salomée de Bade-Durlach (°? - †1551), une des dix enfants de Ernest de Bade-Durlach.
 Salomée de Hohenzollern-Sigmaringen (°1551 - †1595), une des vingt-cinq enfants de  de Hohenzollern-Sigmaringen.
 Salomée Georgette Jeanne dite Jenny Schönenberger, épouse de César Malan.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Alexandra Salomée (°139 - †) : princesse juive hasmonéenne, a régné de 76 à 67 avant Jésus-Christ ; elle épousa d'abord  puis Alexandre Jannée. Devenue veuve elle assura la régence durant neuf ans.

Notes et références